Roman puede referirse a:

Roman, localidad de Francia;
Roman, ciudad de Rumania;
Roman, ciudad de Bulgaria;
Times New Roman, un tipo de tipografía.

Otros 
San Román 
Román (nombre)